Svishtov kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Svisjtov, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Svisjtov, ort, Veliko Tarnovo, Obsjtina Svisjtov, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar